Железник може бити:

 Железник
 ФК Железник
 Дворана Железник
 Средњовековно утврђење Железник
  (Демир Хисар (област))